Ильдар Рахматуллин:  (род. 1986) — российский автогонщик.
 Рахматуллин, Ильдар Шамилевич (род. 1961) — советский и словенский хоккеист, словенский тренер.